Armand Meffre (1929-2009), un acteur français
 Colette Meffre, une femme de lettres française.
 Jacques Meffre (1893), un militaire, espion et résistant français
 Jacques-Aimé Meffre (1795-1868) architecte tourangeau
 Joël-Claude Meffre (1951), un poète français
 Joseph Meffre (1858), un prélat français.
 Pomme Meffre (1933), une réalisatrice française

Voir aussi
 Place Meffre, à Tours
 Hôtel Meffre, à Tours

Patronyme français